Бузенваль () — станция линии 9 Парижского метрополитена, расположенная в XX округе Парижа. Названа по одноимённому кварталу (названному в честь битвы при Бюзенвале), в котором расположена.

История 
 Станция открыта 10 декабря 1933 года в составе пускового участка Ришельё — Друо — Порт де Монтрёй линии 9. В 2008 году станция подверглась реновации.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель вырос до  пассажиров (251 место по уровню пассажиропотока в Парижском метро).

Конструкция и оформление 
Станция сооружена по типовому парижскому проекту, применявшемуся в 1900—1952 годах, — односводчатая станция мелкого заложения с боковыми платформами. Стены и потолок облицованы белой плиткой. В ходе реновации 2008 года на станции установлены люминесцентные светильники карнизного типа.

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена XX округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1933 году